Iván Bolaño (1998) – calciatore argentino
 Jorge Bolaño (1977) – calciatore colombiano
 Oscar Bolaño (1951-2017) – calciatore colombiano
 Roberto Bolaño (1953-2003) – scrittore cileno

Pagine correlate 
 Bolano (disambigua)
 Bolaños (disambigua)